Warlords steht für:

 den Plural von Warlord
 ein Arcade-Spiel von Atari (1980) siehe Warlords (Arcade-Spiel)
 Warlords (Spieleserie), eine rundenbasierte Computer-Strategieserie von SSG
 Warlords Battlecry, eine Reihe von Echtzeit-Strategiespielen und ein Ableger der rundenbasierten Warlords-Reihe
 eine Erweiterung für Civilization 4
 ein Kartenspiel

The Warlords steht für:
 The Warlords, internationaler Titel von Tau ming chong, chinesischer Film (2007)

Siehe auch:
 Warlord (Begriffsklärung)